FCI est un sigle qui peut désigner :
 Factors Chain International, un réseau d'affacturage mondial ;
 FAIL Cluster Implementation, un injecteur de fautes pour systèmes distribués basé sur le langage d'injection de fautes FAIL ;
 Family Care International, une organisation à but non lucratif ;
 FCI, une ancienne filiale de Framatome group (Areva) ;
 Fédération colombophile internationale ;
 Fédération culturel islamique, une fédération culturel islamique suisse ;
 Fédération cycliste italienne ;
 Fédération cynologique internationale, une organisation canine mondiale ;
 Fondation canadienne pour l'innovation ;
 fournisseur de contenu sur l'Internet ;
 France coopération internationale, une structure interministérielle française ;
 , un ancien éditeur de jeux vidéo ;
 Functional Cereal Ingredients, une société de manufacture d'ingrédients issus du maïs et du blé ;
 fusion par confinement inertiel, en physique nucléaire.